Иодро   () — село в Онгудайском районе Республики Алтай России. Входит в состав Ининского сельского поселения.

История

География 
Расположено в  горно-степной зоне  центральной части Республики Алтай и находится при впадении реки Иодрушка в р. Чуя.

Уличная сеть состоит из четырёх географических объектов: ул. Молодежная,  ул. Родниковая,  ул. Центральная,  ул. Чуйская

Абсолютная высота 898  метров выше уровня моря
.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения алтайцы составляли 98 % от общей численности населения в 317 жителей

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Транспорт 
Село стоит на федеральной автомобильной трассы Р-256 «Чуйский тракт» (ул. Центральная).

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Онгудайского района